Села:
 Стовпове — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Стовпове — Автономна Республіка Крим, Сакський район